Рон Грешнер (; нар. 22 грудня 1954, Гудсайл, Саскачеван) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Грешнер (дворянський рід) — дворянський рід (Список дворянських родів Могилевської губернії).